Butadien steht für:
 1,2-Butadien
 1,3-Butadien